Но́рман Кэ́мпбелл ():  (1924—2004) — канадский композитор, режиссёр и продюсер.
 Кэмпбелл, Норман (род. 1999) — ямайский футболист.